Montjay, Internat du lycée Vaugelas de Chambery ;
 Montjay, commune française des Hautes-Alpes ;
 Montjay, commune française de Saône-et-Loire.
 Montjay, quartier de Bures-sur-Yvette, commune française de l'Essonne
 Montjay, hameau de Ménetreuil, commune française de Saône-et-Loire

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France